Het Griekse woord voor schiereiland
 Chersonesus Thracica, het schiereiland Gallipoli ofwel de Thracische Chersonesos 
 De Taurische Chersonesos ofwel de Krim
 Chersonesos (Krim) ofwel de stad Chersonesus heracleotica op de Krim
 Chersonesos (Lyctus), een ruïnestad op Kreta
 Chersonesos (Sicilië), een ruïnestad op Sicilië
 De Oekraïense stad Cherson, enigszins misleidend vernoemd naar Chersonesus heracleotica
 Chersonesus Parva, een klein schiereiland nabij Alexandrië, Egypte
 Chersonesus Magna, het huidige Ras et Tin nabij Alexandrië
 Chersonissos, een plaats in het noordoosten van Kreta
 Chersonesus aurea ofwel het "Gouden Schiereiland" Malakka (schiereiland) 
 Chersonesus cimbrica, Jutland ofwel het "Kimbrisch schiereiland"